Por Tratado Brachot pode estar à procura de:
 Tratado Brachot (Mishná)
 Tratado Brachot (Talmud)

Brachot